US Open 2021 var den den sista av fyra Grand Slam-turneringar i tennis under säsongen. Turneringen ägde rum mellan den 30 augusti och 12 september 2021 på USTA Billie Jean King National Tennis Center i Flushing Meadows Park som ligger i stadsdelen Queens i New York. Tävlingarna var de 141:a i ordningen. Kvalomgångarna till turneringen hölls mellan den 24 och 27 augusti. På grund av coronaviruspandemin spelades kvalomgångarna utan publik, dock fick huvudturneringen ta emot publik.

Regerande mästare i herrsingel är Dominic Thiem och i damsingel Naomi Osaka. I herrdubbeln var Mate Pavić och Bruno Soares förra årets vinnare och i damdubbeln var det Laura Siegemund och Vera Zvonarjova. Det finns inga regerande mästare i mixedtävlingen då ingen tävling hölls 2020 på grund av coronaviruspandemin.

Dominic Thiem hindrades från att försvara sin titel av en skada i sin högra handled. Roger Federer missade turneringen efter att ha genomgått en knäoperation. På grund av fotproblem missade även både Rafael Nadal och Stan Wawrinka turneringen. Även Serena och Venus Williams uteblev från turneringen på grund av skador och så gjorde även Sofia Kenin efter att ha testats positivt för covid-19.

På grund av avbräcken fick Andy Murray och Tallon Griekspoor varsin plats i turneringen.

Mästare

Herrsingel

  Daniil Medvedev besegrade  Novak Djokovic, 6–4, 6–4, 6–4

Damsingel

  Emma Raducanu besegrade  Leylah Fernandez, 6–4, 6–3

Herrdubbel

  Rajeev Ram /  Joe Salisbury besegrade  Jamie Murray /  Bruno Soares, 3–6, 6–2, 6–2

Damdubbel

  Samantha Stosur /  Zhang Shuai besegrade  Coco Gauff /  Caty McNally, 6–3, 3–6, 6–3

Mixed dubbel 

  Desirae Krawczyk /  Joe Salisbury besegrade  Giuliana Olmos /  Marcelo Arévalo, 7–5, 6–2

Prispengar
Prispengarna hade inför turneringen ökats i singel, dubbel, mixed dubbel och rullstolstävlingarna. Totalt delades rekordsumman 57 462 000 dollar ut, varav 40 560 000 dollar gick till huvudturneringen. I kvalet delades nästan 6 miljoner dollar ut, vilket motsvarade en ökning med 66 % jämfört med 2019. Prispengarna i den första omgången i huvudturneringen var 75 000 dollar, vilket var en ökning med 23 % från 2020. Från och med semifinalen sänktes dock prispengarna. Vinnarna fick detta år 2,5 miljoner dollar i stället för 3 miljoner dollar som 2019. Totalt delades även 600 000 dollar ut till de tävlande i rullstolstennis.

Herrsingel

Följande 32 spelare var seedade i turneringen.

Finaler

Damsingel

Följande 32 spelare var seedade i turneringen.

Finaler

Herrdubbel

Följande 16 dubbelpar var seedade i turneringen.

Finaler

Damdubbel

Följande 17 dubbelpar var seedade i turneringen.

Finaler

Mixed dubbel

Följande 8 dubbelpar var seedade i turneringen.

Finaler

Referenser

Externa länkar
 Officiell webbsida för tävlingarna 

 
2021
ATP-touren 2021
WTA-touren 2021